Charles Desnoyers peut faire référence à :
 Charles Desnoyer ou Desnoyers (1806-1858), acteur et auteur dramatique français ;
 Charles Desnoyers de Biéville (1814-1880), journaliste et auteur dramatique français ayant écrit sous le pseudonyme d'Edmond de Biéville.